Publius Iuventius Celsus (ojciec)
 Publius Iuventius Celsus (syn)

Zobacz też